Ана Антониевич (, родилась 26 августа 1987 в Ужице) — сербская волейболистка, связующая французской команды «Канны» и сборной Сербии. Чемпионка Европы 2011 года, дважды серебряный призёр Универсиад, победительница Евролиги 2011.

Клубы 
 2001—2007: / Единство (Ужице)
 2007—2008:  Волеро (Цюриз)
 2008—2009:  Постар 064 (Белград)
 2009—:  Канны

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Сербии: 2009
 Победительница Кубка Сербии: 2003 (СиЧ), 2009
 Чемпионка Швейцарии: 2008
 Победительница Кубка Швейцарии: 2008
 Чемпионка Франции: 2010, 2011, 2012, 2013
 Победительница Кубка Франции: 2010, 2011, 2012, 2013
 Серебряный призёр Финала четырёх Лиги чемпионов: 2012
 Бронзовый призёр Финала четырёх Лиги чемпионов: 2010

В сборной 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира: 2005
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы: 2004
 Чемпионка Европы: 2011
 Чемпионка Евролиги: 2011
 Бронзовый призёр Мирового Гран-При: 2011
 Серебряный призёр Универсиады: 2007, 2009

Индивидуальные 
 Лучшая связующая на мемориале Агаты Мруз-Ольшевской: 2010

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации волейбола 

Волейболисты Сербии
Чемпионы Европы по волейболу
Волейболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Игроки ВК «Расинг» Канны